Die Zweite Division 1932/33 war die 19. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann im September 1932 und endete im Mai 1933.

Modus 
Gespielt wurde in zwei Gruppen zu jeweils 14 Vereinen. Jedes Team spielte an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.
Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf, während die beiden Letztplatzierten in die Dritte Division abstiegen.

Abschlusstabellen

Gruppe A 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Gruppe B 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1932/33